

Musica 

 Tanto  – album di Patty Pravo del 1976
 Tanto/Io ti venderei  – singolo di Patty Pravo del 1976
 (Tanto)³  – singolo di Jovanotti del 2005
 Tanto  – album di Pablo Alborán del 2012

Altro 
 Tantō – tipo di pugnale giapponese